Хлюстин — фамилия; имеет женскую форму Хлюстина.
 Хлюстин, Борис Павлович (1884—1949) — советский военно-морской деятель, профессор, инженер-контр-адмирал.
 Хлюстин, Иван Николаевич (1862—1941) — артист балета, педагог и балетмейстер, руководитель балета Парижской оперы (1911—1914).
 Хлюстин, Пётр Андреевич (1926—1944) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Хлюстин, Семён Семёнович (1810—1844) — поручик, племянник графа Ф. И. Толстого; знакомый А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева.

Хлюстина 
 Хлюстина, Анастасия Семёновна (1808—1863) — автор статей о русской литературе, хозяйка литературного салона в Париже.

См. также 
 Хлюстино — название ряда населённых пунктов.